Дориан Исаакович Роттенберг (3 апреля 1925, Москва) — советский  русской литературы на английский язык.

В 1929—1934 гг. жил в Великобритании. В 1943—1945 гг. участник Великой Отечественной войны. Окончил Московский государственный педагогический институт в 1950 году, публиковался как переводчик с 1953 года. Член Союза писателей СССР (c 1978 года) и Союза писателей России.

В переводах Роттенберга московскими издательствами были опубликованы сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, избранные произведения Расула Гамзатова, сборники детских стихотворений Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, отдельные стихотворения Александра Твардовского, Николая Тихонова и многих других поэтов, а также ряд других книг (в частности, «Моя профессия» Сергея Образцова). Особенно высокую оценку специалистов получила работа Роттенберга над переводами Владимира Маяковского — в частности, его поэмы «Ленин» (так, Дейл Питерсон отмечал, что «живая английская передача акцентного стиха и неточных рифм заслуживает особой похвалы»). Роттенберг также выступил как составитель антологии «Пятьдесят советских поэтов» (; 1969, ряд переизданий, совместно с Владимиром Огнёвым) — по впечатлениям западного читателя, собрания «безопасных» стихотворений, заметного отсутствием в составе Осипа Мандельштама.

Изредка выступал также как переводчик поэзии на русский язык (в частности, перевёл с армянского ряд стихотворений Маро Маргарян).

По воспоминаниям Т. Леоновой, Дориан Роттенберг участвовал в попытках облегчить судьбу Варлама Шаламова, помещённого перед смертью в психоневрологическую клинику.

Переводы 

 K. Chukovsky. Doctor Powderpill M., 1978
 Marshak S. The rainbow books. M., 1979
 Sergei Mikhalkov a choice for children М., 1988

Примечания

Литература 
 Роттенберг Дориан Исаакович // «Российская еврейская энциклопедия». — М., 1995. — Т. 2, с. 499.

Ссылки 
 Брэдбери, Радость писать, пер. стихов Д.Роттенберга
 Антология «Fifty Soviet Poets»

Выпускники МПГУ
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России